Murg (Hochrhein) - gemeente in Baden-Württemberg, Duitsland
Rivier
 Murg (Thur) - rivier in Zwitserland, mondt uit in de Thur 
Murg (Zuidelijk Zwarte Woud), mondt uit in de Rijn 
Murg (Noordelijk Zwarte Woud), mondt bij Steinmauern uit in de Rijn 
Achternaam
 Bernhard Murg - Oostenrijks cabaretier en acteur
 Thomas Murg - Oostenrijks voetballer